Красногеро́йская у́лица — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Красногеройская улица — улица в Воткинске Республики Удмуртия.
 Красногеройская улица — улица в Ижевске.

См. также 

 Геройская улица — улица в Нижнем Новгороде